Церкопиды  — семейство цикадовых равнокрылых насекомых. Около 1400 видов.

Распространение 
Всесветное. Для СССР указывалось 2 рода и до 5 видов.

Описание 
Равнокрылые насекомые средней величины, обычно ярко окрашенные, с плотными, часто волосистыми покровами. Личинки в трещинах почвы, под камнями и т. п. При линьке образуют комок пены.
В странах умеренного климата размеры мелкие и средние (длина тела от 5 до 20 мм).

Систематика 
Около 1400 видов и 160 родов.

 Abidama Distant, 1908
 Aeneolamia Fennah, 1949
 Alluaudensia Lallemand, 1920
 Amberana Distant, 1908
 Ambonga Melichar, 1915
 Anoplosnastus Schmidt, 1910
 Anyllis Kirkaldy, 1906
 Aracamunia Fennah, 1968
 Aufidus Stål, 1863
 Aufiterna Kirkaldy, 1906
 Augustohahnia Schmidt, 1920
 Baetkia Schmidt, 1920
 Baibarana Matsumura, 1940
 Bandusia Stål, 1866
 Blötea Lallemand, 1957
 Bourgoinrana Soulier-Perkins, 2012
 Bradypteroscarta Lallemand, 1949
 Callitettix Stål, 1865
 Caloscarta Breddin, 1903
 Carachata Carvalho & Sakakibara, 1989
 Carpentiera Lallemand, 1954
 Catrimania Fennah, 1968
 Cercopicesa Koçak & Kemal, 2008
 Cercopis Fabricius, 1775
 Chinana Lallemand, 1927
 Choconta Fennah, 1979
 Clypeocarta Lallemand & Synave, 1955
 Colsa Walker, 1857
 Considia Stål, 1865
 Cosmoscarta Stål, 1869
 Delassor Fennah, 1949
 Deois Fennah, 1949
 Deoisella Costa & Sakakibara, 2002
 Dulitana Lallemand, 1939
 Ectemnocarta Lallemand, 1939
 Ectemnonotops Schmidt, 1910
 Ectemnonotum Schmidt, 1909
 Eoscarta Breddin, 1902
 Eubakeriella Lallemand, 1923
 Euglobiceps Lallemand, 1923
 Euryaulax Kirkaldy, 1906
 Euryliterna Blöte, 1957
 Ferorhinella Carvalho & Webb, 2004
 Funkhouseria Lallemand, 1938
 Guarania Nast, 1950
 Gynopygocarta Lallemand, 1930
 Gynopygoplax Schmidt, 1909
 Haematoloma Haupt, 1919
 Haematoscarta Breddin, 1903
 Helioscarta Lallemand, 1956
 Hemiaufidus Schmidt, 1920
 Hemibandusia Schmidt, 1920
 Hemicercopis Schmidt, 1920
 Hemieoscarta Lallemand, 1949
 Hemiliterna Lallemand, 1949
 Hemiplagiophleboptena Lallemand, 1949
 Hemitomaspis Lallemand, 1949
 Hemitrichoscarta Lallemand & Synave, 1961
 Hemitriecphora Lallemand, 1949
 Heteroliterna Lallemand, 1949
 Homalogrypota Schmidt, 1920
 Homalostethus Schmidt, 1910
 Huaina Fennah, 1979
 Hyalotomaspis Lallemand, 1949
 Hyboscarta Jacobi, 1908
 Iphirhina Fennah, 1968
 Ischnorhina Stål, 1869
 Isozulia Fennah, 1953
 Jacobsoniella Melichar, 1914
 Janssensia Lallemand, 1954
 Jeanneliensia Lallemand, 1920
 Kanaima Distant, 1909
 Kanoscarta Matsumura, 1940
 Kanozata Matsumura, 1940
 Korobona Distant, 1909
 Kotozata Matsumura, 1940
 Kuscarta Matsumura, 1940
 Laccogrypota Schmidt, 1920
 Lamprochlamys Fennah, 1966
 Lehina Melichar, 1915
 Leptataspis Schmidt, 1910
 Leptoliterna Lallemand, 1949
 Leptynis Jacobi, 1921
 Lieftinckana Lallemand & Synave, 1955
 Liorhinella Haglund, 1899
 Literna Stål, 1866
 Locris Stål, 1866
 Luederwaldtia Schmidt, 1922
 Lujana Lallemand, 1954
 Machadoa Lallemand & Synave, 1952
 Mahanarva Distant, 1909
 Makonaima Distant, 1909
 Marcion Fennah, 1951
 Maxantonia Schmidt, 1922
 Megastethodon Schmidt, 1910
 Mioscarta Breddin, 1901
 Monecphora Amyot & Serville, 1843
 Moultoniella Lallemand, 1923
 Neocercopis Lallemand, 1932
 Neolaccogrypota Lallemand, 1924
 Neomonecphora Distant, 1909
 Neoporpacella Lallemand & Synave, 1961
 Neosphenorhina Distant, 1909
 Nesaphrogeneia Kirkaldy, 1907
 Nesaulax Jacobi, 1917
 Notozulia Fennah, 1968
 Okiscarta Matsumura, 1940
 Olcotomaspis Lallemand, 1949
 Opistharsostethus Schmidt, 1911
 Orodamnis Fennah, 1953
 Orthorhinella Schmidt, 1910
 Oxymegaspis Schmidt, 1911
 Pachacanthocnemis Schmidt, 1910
 Pachypterinella Lallemand, 1927
 Panabrus Fennah, 1953
 Paphnutius Distant, 1916
 Paracercopis Schmidt, 1925
 Paraliterna Lallemand, 1949
 Paralocris Lallemand, 1949
 Paramioscarta Lallemand, 1949
 Paramonecphora Lallemand & Synave, 1954
 Parapisidice Lallemand, 1949
 Petyllis Kirkaldy, 1906
 Phlebarcys Schmidt, 1910
 Phymatostetha Stål, 1870
 Pisianax Jacobi, 1921
 Pisidice Jacobi, 1912
 Plagiophleboptena Schmidt, 1910
 Poeciloterpa Stål, 1870
 Pogonorhinella Schmidt, 1910
 Porpacella Schmidt, 1910
 Prosapia Fennah, 1949
 Pseudaufidus Blöte, 1957
 Pseudeoscarta Lallemand, 1933
 Pseudocercopis Schmidt, 1920
 Pseudomachaerota Melichar, 1915
 Radioscarta Lallemand, 1923
 Rhinastria Kirby, 1891
 Rhinaulax Amyot & Serville, 1843
 Schistogonia Stål, 1869
 Serapita Schmidt, 1909
 Simeliria Schmidt, 1909
 Simorhina Jacobi, 1908
 Sphenoclypeana Lallemand & Synave, 1952
 Sphenorhina Amyot & Serville, 1843
 Stenaulophrys Jacobi, 1921
 Straelenia Lallemand & Synave, 1955
 Suracarta Schmidt, 1909
 Synavea Lallemand, 1955
 Tadascarta Matsumura, 1940
 Tapaiuna Fennah, 1968
 Telogmometopius Jacobi, 1921
 Thoodzata Distant, 1908
 Tiodus Nast, 1950
 Tomaspis Amyot & Serville, 1843
 Tomaspisina Distant, 1909
 Tomaspisinella Lallemand, 1927
 Trichoscarta Breddin, 1902
 Triecphorella Nast, 1933
 Tropidorhinella Schmidt, 1910
 Typeschata Schmidt, 1920
 Vigilantius Distant, 1916
 Villiersana Lallemand, 1942
 Vorago Fennah, 1949
 Zuata Fennah, 1968
 Zulia Fennah, 1949

Некоторые виды 
В Европе представлены:
 Cercopis Fabricius, 1775
 Cercopis arcuata
 Cercopis intermedia
 Cercopis sabaudiana
 Cercopis sanguinolenta
 Cercopis vulnerata
 Haematoloma Haupt, 1919
 Haematoloma dorsata (Ahrens, 1812)
 Triecphorella Nast, 1933
 Triecphorella geniculata (Horvath, 1881)

Примечания

Литература 
 Carvalho C., Webb M. 2005. «Cercopid Spittle Bugs of the New World (Hemiptera, Auchenorrhyncha, Cercopidae)». Pensoft Series Faunistica 49: 280pp. ISBN 954-642-246-0.
 Cryan, J. R.; Svenson, G. J. 2010. Family-level relationships of the spittlebugs and froghoppers (Hemiptera: Cicadomorpha: Cercopoidea). Systematic entomology, 35: 393—415. doi: 10.1111/j.1365-3113.2009.00520.x
 Hamilton, K. G. A.; Morales, C. F. 1992. Cercopidae (Insecta: Homoptera). Fauna of New Zealand, (25).
 Metcalf Z. P. 1961 - Part 2. Cercopidae.. In: Metcalf Z. P. 1963 - General Catalogue of the Homoptera. Fascicule VII., North Carolina State College, Raleigh (United States of America). p. 1—607.

Ссылки 
 Cercopidae — BioLib.cz
 Cercopidae — FaunaEur.org
 Cercopidae — Hemiptera-databases.org

Цикадовые
Семейства насекомых